Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2011 года — чемпионат по классическому многоборью по конькобежному спорту, который прошел с 7 по 9 января на открытом среднегорном катке в Ренон (Италия).

Программа

Результаты

Соревнование мужчин

Соревнование женщин

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев

Чемпионаты Европы в Италии
2011
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
2011 год в конькобежном спорте
Спорт в Италии в 2011 году
конькобежный
Январь 2011 года